The Wicked Lady est le titre de plusieurs œuvres :

 The Wicked Lady, titre original du Masque aux yeux verts, film de Leslie Arliss sorti en 1945 ;
 The Wicked Lady, titre original de La Dépravée, film de Michael Winner sorti en 1983 et remake du précédent.